Dit is een lijst van planetoïden 27601-27700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27601) - || 2001 FC29|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (27602) Chaselewis || 2001 FA34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (27603) - || 2001 FL162|| 30 maart 2001 || NEAT
|-
| (27604) Affeldt || 2001 FY174|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (27605) - || 2001 HN9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (27606) Davidli || 2001 KW || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27607) - || 2001 KN1 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27608) - || 2001 KZ11|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27609) - || 2001 KO13|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27610) Shixuanli || 2001 KB16|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27611) - || 2001 KB17|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27612) - || 2001 KG25|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27613) Annalou || 2001 KV28|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27614) - || 2001 KN33|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27615) Daniellu || 2001 KX38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27616) - || 2001 KY42|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27617) - || 2001 KX44|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27618) Ceilierin || 2001 KL55|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27619) Ethanmessier || 2001 KS57|| 25 mei 2001 || LINEAR
|-
| (27620) Kristenwalsh || 2001 KO61|| 18 mei 2001 || LONEOS
|-
| (27621) - || 2001 KF67|| 26 mei 2001 || NEAT
|-
| (27622) Richardbaker || 2001 KS71|| 24 mei 2001 || LONEOS
|-
| (27623) - || 2001 LE || 3 juni 2001 || NEAT
|-
| (27624) - || 2001 MD3 || 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (27625) - || 2001 MX3 || 16 juni 2001 || LINEAR
|-
| (27626) - || 2001 NA || 1 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (27627) - || 2038 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27628) - || 2041 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27629) - || 2054 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27630) - || 2228 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27631) - || 3106 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27632) - || 3539 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27633) - || 4005 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27634) - || 4200 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27635) - || 4528 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27636) - || 4778 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27637) - || 2070 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27638) - || 2287 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27639) - || 3156 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27640) - || 3273 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27641) - || 4131 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27642) - || 4281 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27643) - || 1093 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27644) - || 1343 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27645) - || 2074 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27646) - || 2266 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27647) - || 2312 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27648) - || 3222 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27649) - || 3327 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27650) - || 5137 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27651) - || 2025 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27652) - || 2462 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27653) - || 4208 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27654) - || 5739 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (27655) - || 1968 OK || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (27656) - || 1974 OU1|| 26 juli 1974 || M. R. Cesco
|-
| (27657) Berkhey || 1974 PC || 12 augustus 1974 || T. Gehrels
|-
| (27658) Dmitrijbagalej || 1978 RV || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (27659) Dolsky || 1978 SO7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (27660) Waterwayuni || 1978 TR7|| 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (27661) - || 1978 UK6|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (27662) - || 1978 UK7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (27663) - || 1978 VP4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27664) - || 1978 VX5|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27665) - || 1978 VZ5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27666) - || 1978 VU6|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27667) - || 1979 KJ || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (27668) - || 1979 ME4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27669) - || 1979 MQ4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27670) - || 1979 MY6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27671) - || 1979 MG7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (27672) - || 1980 FA1|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (27673) - || 1980 UN1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (27674) - || 1980 UR1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (27675) Paulmaley || 1981 CH || 2 februari 1981 || L. Brožek
|-
| (27676) - || 1981 DH3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (27677) - || 1981 EV3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27678) - || 1981 EX3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27679) - || 1981 EA5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27680) - || 1981 EQ8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27681) - || 1981 EG10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27682) - || 1981 EC17|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27683) - || 1981 ED20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27684) - || 1981 EX20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27685) - || 1981 EE21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27686) - || 1981 ES21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27687) - || 1981 EM23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27688) - || 1981 EX23|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27689) - || 1981 EU25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27690) - || 1981 EL27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27691) - || 1981 EA29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27692) - || 1981 EC34|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27693) - || 1981 EG34|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27694) - || 1981 EX34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27695) - || 1981 EW36|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27696) - || 1981 EG40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27697) - || 1981 EM45|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27698) - || 1981 EN47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (27699) - || 1982 JV1|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (27700) - || 1982 SW3|| 28 september 1982 || J. Gibson|}

Planetoïdenlijsten